USS Katahdin — название двух кораблей ВМС США.

 USS Katahdin (1861) — винтовая канонерская лодка. Зачислена в списки флота в начале 1862 года. Принимала участие в Гражданской войне в США. Списана вскоре после окончания войны.
 USS Katahdin (1893) — броненосный таран. На службе с 1897 по 1909 год.